Unbeugsam steht für:
 der deutsche Verweistitel von Defiance – Für meine Brüder, die niemals aufgaben, US-amerikanischer Spielfilm des Regisseurs Edward Zwick aus dem Jahr 2008
 Unbeugsam (Cultus-Ferox-Album), Musikalbum von Cultus Ferox aus dem Jahr 2006
 Unbeugsam (Grober-Knüppel-Album), Musikalbum von Grober Knüppel aus dem Jahr 2010
 Unbeugsam (Buch), deutscher Titel des Buchs Unbroken. A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption von Laura Hillenbrand aus dem Jahr 2011

Siehe auch:
 Der Unbeugsame
 Die Unbeugsamen